Сергей Смелов:
 Смелов, Сергей Владиславович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Смелов, Сергей Петрович (1894—1972) — советский учёный-луговод, доктор биологических наук, лауреат Сталинской премии.